18699 Quigley – asteroide della fascia principale

Persone 

 Allie Quigley – cestista statunitense naturalizzata ungherese
 Ernie Quigley – arbitro di pallacanestro, arbitro di football americano, arbitro di baseball, cestista e allenatore di pallacanestro canadese
 Jane Quigley – attrice e autrice televisiva statunitense
 Linnea Quigley – attrice, produttrice cinematografica, compositrice, chitarrista, cantante e modella statunitense
 Margaret Denise Quigley – attrice, modella e produttrice televisiva statunitense
 Mark Quigley-  calciatore irlandese
 Michael Quigley – politico statunitense